Данијел Мајкл Девито () је амерички глумац, режисер и продуцент рођен 17. новембра 1944. године у Нептуну, Њу Џерзи (САД).

Филмографија 

|-
| 1971. || || -{Dreams of Glass}- || Thug || 
|-
| 1971. || || -{La Mortadella}- || Fred Mancuso || 
|-
| 1971. || || -{Bananas}- || || 
|-
| 1972. || || -{Hot Dogs for Gauguin}- || Ејдријан || 
|-
| 1973. || Скалаваг || -{Scalawag}- || Fly Speck || 
|-
| 1973. || || -{Hurry Up or I'll Be 30}- || Petey || 
|-
| 1975. || Лет изнад кукавичјег гнезда || -{One Flew Over the Cuckoo's Nest}- || Мартини || 
|-
| 1976. || || -{Selling of Vince D'Angelo}- || || 
|-
| 1976. || || -{Deadly Hero}- || || 
|-
| 1976. || || -{The Money}- || Ober || 
|-
| 1976. || || -{Car Wash}- || Џо Грацијано || 
|-
| 1977. || || -{The Van}- || Енди || 
|-
| 1977. || || -{The World's Greatest Lover}- || || 
|-
| 1978-1983 || || -{Taxi}- || Луи Де Палма || 
|-
| 1978. || || -{Goin' South}- || Hog || 
|-
| 1979. || || -{Swap Meet}- || Макс || 
|-
| 1979. || || -{Valentine}- || Дјуи || 
|-
|- || || -{The Gong Show Movie}- || || 
|-
| 1981. || || -{Going Ape!}- || Lazlo || 
|-
| 1983. || || -{Likely Stories, Vol. 2}- || Vince D'Angelo || 
|-
| 1983. || Време нежности || -{Terms of Endearment}- || Vernon Dahlart || 
|-
| 1984. || Лов на зелени дијамант || -{Romancing the Stone}- || Ралф || 
|-
| 1984. || || -{All the Kids Do It}- || Акројд || 
|-
| 1984. || || -{The Ratings Game}- || Вик Де Салво || 
|-
| 1984. || || -{Johnny Dangerously}- || Burr || 
|-
| 1985. || || -{Happily Ever After}- || George Johnson || глас 
|-
| 1985. || Драгуљ са Нила || -{The Jewel of the Nile}- || Ралф || 
|-
| 1985. || || -{Head Office}- || Франк Стедман || 
|-
| 1986. || || -{Wise Guys}- || Harry Valentini || 
|-
| 1986. || || -{My Little Pony: The Movie}- || Grundle King || глас 
|-
| 1986. || || -{Ruthless People}- || Sam Stone || 
|-
| 1987. || || -{Tin Men}- || Ернест Тили || 
|-
| 1987. || Избаци маму из воза || -{Throw Momma from the Train}- || Owen/Ned 'Little Ned' Lift || 
|-
| 1988. || Близанци || -{Twins}- || Винсент Бенедикт || 
|-
| 1989. || Рат Роузових || -{The War of the Roses}- || Gavin D'Amato || 
|-
| 1991. || || -{Money}- || ||
|-
| 1991. || || -{Other People's Money}- || Лоренс Гарфилд || 
|-
| 1992. || || -{Amazing Stories: Book One}- || Херберт || 
|-
| 1992. || Повратак Бетмена || -{Batman Returns}- || Penguin/Oswald Cobblepot || 
|-
| 1992. || Хофа || -{Hoffa}- || Bobby Ciaro || 
|-
| 1993. || || -{Jack the Bear}- || Џон Лири || 
|-
| 1993. || Последњи акциони херој || -{Last Action Hero}- || Whiskers || глас 
|-
| 1993. || || -{Look Who's Talking Now}- || Rocks || глас 
|-
| 1994. || || -{Renaissance Man}- || Bill Rago || 
|-
| 1994. || || -{Junior}- || Dr. Larry Arbogast || 
|-
| 1995. || || -{Get Shorty}- || Martin Weir || 
|-
| 1996. || || -{Felony}- || || 
|-
| 1996. || Матилда || -{Matilda}- || Harry Wormwood / Verteller || 
|-
| 1996. || Свемирски баскет || -{Space Jam}- || Mr. Swackhammer || глас 
|-
| 1996. || Марс напада! || -{Mars Attacks!}- || Rude Gambler || 
|-
| 1997. || Херкул || -{Hercules}- || Philoctetes || глас 
|-
| 1997. || || -{Disney Sing-Along-Songs: Zero to Hero}- || Philoctetes || глас 
|-
| 1997. || Поверљиво из Л. А. || -{L.A. Confidential}- || Sid Hudgens || 
|-
| 1997. || || -{The Rainmaker}- || Deck Shifflet || 
|-
| 1998. || || -{Living Out Loud}- || Pat Francato || 
|-
| 1999. || || -{The Virgin Suicides}- || Др Хорникер || 
|-
| 1999. || || -{The Big Kahuna}- || Фил Купер || 
|-
| 1999. || Човек на Месецу || -{Man on the Moon}- || Џорџ Шапиро || 
|-
| 2000. || Ко је убио Мону || -{Drowning Mona}- || Chief Wyatt Rash || 
|-
| 2000. || || -{Screwed}- || Гровер Кливер || 
|-
| 2001. || || -{What's the Worst That Could Happen?}- || Макс Фербанкс || 
|-
| 2001. || || Heist || Мики Бергман || 
|-
| 2002. || || -{Death to Smoochy}- || Бурк Бенет || 
|-
| 2002. || || -{Austin Powers in Goldmember}- || Danny DeVito als Mini Me in 'Austinpussy' || 
|-
| 2003. || || -{Anything Else}- || Харви || 
|-
| 2003. || Дуплекс || Duplex (movie)|Duplex || Verteller || 
|-
| 2003. || Крупна риба || -{Big Fish}- || Amos Calloway || 
|-
| 2004. || || -{Family of the Year}- || || 
|-
| 2004. || || -{Bad Boy's 10th Anniversary... The Hits}- || || 
|-
| 2004. || || -{Catching Kringle}- || General Needham || глас 
|-
| 2004. || || -{Christmas in Love}- || Бред || 
|-
| 2005. || || -{Even Money}- || Валтер || 
|-
| 2005. || || -{Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm School}- || Booth || 
|-
| 2005. || || -{Be Cool}- || Martin Weir || 
|-
| 2006. || || -{The OH in Ohio}- || Вејн || 
|-
| 2006. || || -{Deck the Halls}- || Бади Хол || 
|-
| 2006. || || -{10 Items or Less}- || Big D (uncredited) || 
|-
| 2006. || || -{Relative Strangers}- || Frank Menure || 
|-
| 2006- ||Увек је сунчано у Филаделфији || -{It's Always Sunny in Philadelphia}- || Френк Рејнолдс || 
|-
| 2007. || || -{Nobel Son}- || Gastner || 
|-
| 2007. || || -{The Good Night}- || || 
|-
| 2007. || || -{Reno 911!: Miami}- || окружни тужилац || 
|-
| 2007. || || -{One Part Sugar}- || Мерл || 
|-
| 2019. || Дамбо || -{Dumbo}- || Макс Медичи ||
|-
|2019.|| Џуманџи: Следећи ниво ||-{Jumanji: The Next Level}-||Еди Гилпин|| 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1944.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми